Стернс:

 Стернс, Кейден (род. 1999) — игрок в американский футбол.
 Стернс, Ричард Эдвин (род. 1936) — учёный в области теории вычислительных систем.
 Стернс, Сэмюэл (более известен как Лидер) — суперзлодей комиксов издательства Marvel Comics. 
 Стернс — округ в штате Миннесота, США.
 (2035) Стернс — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса и принадлежащий к светлому спектральному классу E.